Follow Me peut faire référence à :

Musique 
 Follow Me est une chanson d'Amanda Lear extraite de son album Sweet Revenge sorti en 1978, et présente dans le film du même nom ;
 Follow Me into Madness est le  album du groupe de métal Tarot sorti en 1988 ;
 Follow Me est un album du pianiste de jazz Jean-Michel Pilc sorti en 2004 ;
 Follow Me Down est une chanson du duo 3OH!3 extraite de leur album Almost Alice sorti en 2010 ;
 Follow Me est une chanson du groupe Muse extraite de leur album The 2nd Law sorti en 2012 ;
 Follow Me est un album de Pål Angelskår sorti en 2012 ;
 Follow Me Up est le  album de la chanteuse Māya Sakamoto sorti en 2015.

Cinéma 
 Follow Me, Boys! est le titre original de Demain des hommes, un film américain de Norman Tokar et sorti en 1966 ;
 Follow Me! est le titre original de Sentimentalement vôtre, un film britannique de Carol Reed sorti en 1972 ;
 Follow Me, suivez-moi (Follie di notte) est un film italien de Joe D'Amato sorti en 1978, avec Amanda Lear ;
 Follow Me est un film allemand réalisé par Maria Knilli et sorti en 1989 ;
 Follow Me (No Escape) est un film américain réalisé par Will Wernick, et sorti en 2020.